Greta Garbo – szwedzko-amerykańska aktorka filmowa i teatralna
 Juan Pujol, ps. „Garbo” – brytyjski podwójny agent w czasie II wojny światowej